Vence bezeichnet folgende geografischen Objekte
 Vence, französische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes
 Vence (Berre), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Berre (Dép. Drôme)
 Vence (Isère), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Isère
 Vence (Maas), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Maas

Vence ist ein Teil des Familiennamens von:
 Charles de Villeneuve de Vence, französischer Bischof (1645–1702)